Schütze dieses Haus (Bless This House) bezeichnet

 eine US-amerikanische Fernsehserie, siehe Bless This House (Fernsehserie)
 eine britische Fernsehserie, siehe Schütze dieses Haus (Fernsehserie)
 einen Kinofilm, der auf der britischen Serie basiert, siehe Schütze dieses Haus (Film)